il Sud è uno dei quattro punti cardinali

Cinema 
 Sud (Суд) – film del 1962 diretto da Aida Ivanovna Manasarova e da Vladimir Nikolaevič Skujbin
 Sud – film del 1993 diretto da Gabriele Salvatores

Codici 
 SUD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Stroud (Stati Uniti)

Letteratura 
 Sud – titolo di due riviste letterarie italiane del Novecento pubblicate a Napoli rispettivamente negli anni 1945-1947 e 2004-2012.
 Sud (The South) – romanzo di Colm Tóibín del 1990

Mineralogia 
 Sud – abbreviazione di sudoite

Musica 
 Sud – brano musicale di Pietra Montecorvino
 Sud – album di Fiorella Mannoia del 2012
 Sud – album di Consiglia Licciardi del 2016

Geografia 
 Regione del Sud – regione del Camerun
 Regione del Sud – regione dell'Eritrea
 Sud – regione geografico-statistica italiana
 Sud – distretto urbano di Pezinok

Mitologia 
 Sud – divinità mesopotamica, il cui tempio principale era a Šuruppak